Westenholz oder Westenholtz steht für:

 Westenholz, Stadtteil der Stadt Delbrück in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Westenholz (Walsrode), Stadtteil der Stadt Walsrode in Niedersachsen, Deutschland

Westenholz oder Westenholtz ist
 der Name eines österreichischen Adelsgeschlechts: Westenholz (Adelsgeschlecht)

und der Familienname folgender Personen:
 Barbara Lucietta Fricemelica Westenholz-Affabili (1725–1776), italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Lucietta Affabili
 Carl August Friedrich Westenholz (1736–1789), deutscher Sänger (Tenor), Komponist und Hofkapellmeister
 Friedrich von Westenholz (1825–1898), deutscher Kaufmann, Bankier; österreich-ungarischer Gesandter bei den Hansestädten
 Friedrich Paul von Westenholz (1859–1919), deutscher Germanist, Anglist und Hochschullehrer

 Piers von Westenholz (* 1943), britischer Sportler, Antiquitätenhändler und Innenarchitekt
 Sophia Maria Westenholz (1759–1838), deutsche Sängerin, Pianistin und Komponistin